Dieren (Gelderland), naam van deze Nederlandse plaats tijdens carnaval
Bepaalde vorm van schaatsenrijden, zie ook schoonrijden